Бутков може бити:

 Бутков (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Бутков (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република